José Antonio Castro puede referirse a:

 José Castro (1808-1860), político y militar mexicano, gobernador interino y comandante general de la Alta California.
 José Antonio Castro Román (1974-), político español, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía.
 José Antonio "Pepe" Castro (1955-), futbolista argentino.
 José Antonio Castro González (1980-), futbolista mexicano.
 José Antonio Castro 'Toyi', boxeador tinerfeño.